Переход через Анды () — военный поход, осуществлённый во время войны за независимость испанских колоний в Америке аргентинскими и чилийскими войсками (т. н. Андская армия) под командованием Хосе Сан-Мартина с целью провозглашения независимости Чили и недопущения возможного испанского вторжения на территорию страны.

Поход готовился в аргентинском городе Мендоса, жители города активно помогали в снаряжении армии для похода, который занял 21 день. Основным провиантом армии Сан-Мартина являлось вяленое мясо, также с собой было взято 4000 голов крупного рогатого скота. Сан-Мартин выступил с 4000 человек, из которых одна треть погибла в походе.

13 февраля 1817 года армия Сан-Мартина успешно вошла в Сантьяго, преодолев около 500 километров по горам. К тому времени испанские роялистские силы отошли на север страны, чтобы избежать столкновения с армией Сан-Мартина, но часть из них, насчитывавшая примерно 1500 человек, направилась в долину Чакабуко, где состоялось сражение с войсками Сан-Мартина.

История Испании
История Чили
История Аргентины
Война за независимость Аргентины
Конфликты 1817 года
Конфликты XIX века
Январь 1817 года
Февраль 1817 года